Нью-Инн (Лиишь) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер)
 Нью-Инн (Голуэй) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).
 Нью-Инн (Типперэри) — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).